Pellis ist der Familienname folgender Personen:

 Jakob Ziegler-Pellis (1775–1863), Schweizer Unternehmer
 Marc-Antoine Pellis (1753–1809), Schweizer Unternehmer und Politiker
 Ugo Pellis (1882–1943), italienischer Romanist, Dialektologe und Fotograf